Ivica Vastić (født 29. september 1969) er en tidligere østrigsk fodboldspiller.

Østrigs fodboldlandshold 

|-
|1996||3||0
|-
|1997||6||1
|-
|1998||11||4
|-
|1999||5||4
|-
|2000||3||2
|-
|2001||9||0
|-
|2002||3||0
|-
|2003||0||0
|-
|2004||2||0
|-
|2005||4||1
|-
|2006||0||0
|-
|2007||0||0
|-
|2008||4||2
|-
!Total||50||14
|}

Eksterne henvisninger 

Fodboldspillere fra Østrig
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 1998
Deltagere ved det europæiske mesterskab i fodbold 2008